Трофимов Алексей Станиславович (род. 7 июля 1974 года) — украинский боксёр профессионал и любитель, выступавший в полутяжелом весе. Чемпион мира WBO Asian Pacific, интерконтинентальный чемпион IBF, чемпион СНГ и cлавянских стран WBС, чемпион Европы WBA, шестикратный чемпион Украины по боксу, двукратный Абсолютный чемпион Украины. Советник мэра по вопросам молодежи и спорта в Киеве, заместитель директора Департамента Киевской городской государственной администрации, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного органа Киевской городской администрации. Председатель общественной организации «Спортивный клуб Алексея Трофимова», вице-президент Федерации Бокса Украины в г. Севастополе, вице-президент Киевской городской организации Федерации Бокса Украины, заместитель руководителя общественной организации «Народный контроль». Имеет орден Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) за вклад в развитие бокса в Европе.

Биография 
Родился в г Севастополь, Крым. В 1991 году окончил СПТУ по специальности электромонтажник силовых и осветительных сетей. С 1992 по 1993 инструктор по боксу ДЮШС г Севастополь. С 1993 по 2000 проходил службу в ВМС Украины. В 2001 году окончил Харьковский государственный институт физической культуры. С 2001 по 2005 тренер-преподаватель Областной гражданской организации «Спортивный клуб Елисеева» г. Донецк. Параллельно работал как тренер-преподаватель ЗАТ "Боксерская промоутерская компания «Союз» г. Донецк и других организациях (ДЮШС г Севастополь). В 2005 году заместитель генерального директора по безопасности Производственного объединения шахтной геологии и технического бурения «Укрглегеология» Министерства топлива и энергетики Украины, г Донецк. С 2013 года помощник-консультант народного депутата Украины. В 2014 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. С 2014 по настоящий момент — начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, член Политической партии «УДАР» (Украинский Демократический Альянс «За реформы») Виталия Кличко. Женат.

Спортивные достижения 
 с 1995-го года по 2000 год член национальной сборной Украины по боксу (1995—2000)
 мастер спорта международного класса Украины по боксу
 шестикратный Чемпион Украины по боксу
 двукратный Абсолютный Чемпион Украины
 призёр Чемпионата Мира в 1999 г. (США, г. Хьюстон) среди боксёров любителей
 лучший спортсмен 1999 года (среди единоборств)
 чемпион Мира WBO Asian Pacific
 чемпион Европы WBA
 интерконтинентальный Чемпион IBF
 интернациональный Чемпион IBF
 чемпион СНГ и Славянских стран WBС
 начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного органа Киевской городской администрации

Общественная работа 
 организатор турниров по боксу различного уровня
 учредитель Федерации профессионального бокса Украины
 вице-президент Федерации Бокса Украины в г. Севастополе
 учредитель спортивного клуба на базе ДЮСШ № 3

Примечания

Ссылки 
 Трофимов Алексей Станиславович о ЧУ и киокушин каратэ
 Трофимов Алексей Станиславович.
 Трофимов Алексей. RINGSIDE24
 Алексей Станиславович Трофимов на Кубке Киева по хортингу. KYIV HORTING CUP — 2015
 СпортЭкспресс. — Всемирная серия WSB: Кого запишут в «Атаманы»?
 Трофимов, Алексей Станиславович/Генштаб

Боксёры Украины
Выпускники Харьковской государственной академии физической культуры